BSB pode se referir a:

Acrônimos 
 Bandar Seri Begawan - capital de Brunei;
 Backstreet Boys - grupo musical norte-americano;
 Brasília - capital do Brasil
 Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten - força especial da Polícia Militar dos Países Baixos;
 British Satellite Broadcasting - companhia extinta do Reino Unido;
 British Superbike Championship - capeonato de motociclismo do Reino Unido.
 Backside bus - tipo de barramento de computadores
 Burgundy School of Business - uma escola de comércio europeia

Códigos 
 BSB - código aeroportuário IATA do Aeroporto Internacional de Brasília, Brasil;
 bsb - código ISO 639-3 da língua brunei bisaya.

Desambiguação